Le qualificazioni del singolare dell'Open Rouen Métropole 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 16 ottobre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Caty McNally (qualificata)
  Ėrika Andreeva (ultimo turno, lucky loser)

  Ana Konjuh (ultimo turno, lucky loser) 
  Anastasija Gasanova (qualificata)

Qualificate 

  Caty McNally
  Olga Danilović

  Jessika Ponchet 
  Anastasija Gasanova

Lucky loser 

  Ana Konjuh

  Ėrika Andreeva

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open Rouen Métropole 2022